Канадский дайм — монета номиналом десять центов. Самая маленькая (по размеру) монета Канады. Королевский монетный двор Канады официально установил название — 10 центов, однако на практике слово дайм более распространено. По размерам монета практически совпадает с Даймом США, однако отличается от него материалом из которого изготовлен. С 1968 по 1999 год дайм изготавливался из никеля, а с 2000 года из стали.

Художник, Эмануэль Хан, использовал три корабля при создании реверса, включая Bluenose его модели.

Слово дайм означает одну десятую часть или десятину.

История монеты

Памятные выпуски

См. также 
 Канадский доллар

Примечания

Ссылки 

Деньги Канады
Номиналы в канадских центах